Суперкубок Италии по футболу 1991 () — 4-й розыгрыш Суперкубка Италии, ежегодного футбольного матча, в котором встретились чемпион Серии А и обладатель Кубка Италии предыдущего сезона. Матч состоялся 24 августа 1991 года на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. В нём сошлись победитель Серии А сезона 1990/91 генуанская «Сампдория» и обладатель Кубка Италии сезона 1990/91 римская «Рома».

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

См. также 
 Чемпионат Италии по футболу 1990/1991
 Кубок Италии по футболу 1990/1991
 Суперкубок Италии по футболу

1991
Суперкубок Италии 1991
Матчи ФК «Рома»
События 24 августа
Август 1991 года
Футбол в Италии в 1991 году
Спортивные соревнования в Генуе